Donna Vekić era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata in semifinale da Johanna Konta.

Ashleigh Barty ha vinto il titolo, sconfiggendo Konta in finale con il punteggio di 6–3, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (campionessa)
  Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
  Naomi Ōsaka (semifinale)
  Johanna Konta (finale)

 Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)
 Donna Vekić (semifinale)
 Zarina Diyas (primo turno, ritirata)
 Camila Giorgi (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (quarti di finale)
  Samantha Stosur (secondo turno)

 Gabriella Taylor (primo turno)

Qualificate 

  Zheng Saisai (primo turno)
  Irina Falconi (secondo turno)
  Valeria Savinykh (primo turno)

 Katie Swan (primo turno)
 Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
 Danielle Lao (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Open 2018